Black 'n Blue — американская рок-группа, основанная в 1981 году. В сотаве группы были Джулиан Рэмонд, Томми Таер, Вирджил Риппел, Пит ХорН, Джеми Сент-Джеймс.

Известные треки группы – Hold on to 18, Wicked Bitch и School of Hard Knocks.

Примечания 

Хеви-метал-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году